«Вторжение динозавров» — научно-популярный фильм о динозаврах, раскрывающий основные вопросы о их жизни и причинах вымирания.

Сюжет 

Все динозавры, находящиеся в Даласском музее естествознания, такие как тираннозавр, трицератопс и многие другие приходят в себя после многих лет экспонирования и оживают. И начинается рассказ о их жизни в прошлом, окружающей их природе, а затем проходит выявление и исследование возможных причин исчезновения самих динозавров.

Интересные факты 
 Фильм является научно-популярным, но в большей степени рассчитан на детскую аудиторию
 Причины вымирания динозавров исследуются в забавной и легко понятной манере.
 В фильме использованы игровые эпизоды с участием артистов-детей
 Также используются рисунки динозавров, гравюры и мультипликация, описывающие жизнь динозавров
 Джонатан Эйр первоначально был сценаристом, продюсером и режиссёром, а в дальнейшем занялся карьерой музыканта и диджея (DJ Wolf)

См. также 
 Динозавры
 Тираннозавр
 Трицератопс

Ссылки 
 Фильм «Вторжение динозавров» на movies.yahoo.com
 Фильм «Вторжение динозавров»  на сайте Rotten Tomatoes
 Статья о Джонатане Эйре

Биологические научно-популярные фильмы
Фильмы Джонатана Эйра
Научно-фантастические фильмы США
Фильмы о динозаврах